Финш, Отто — немецкий этнолог, орнитолог и путешественник-исследователь.
 Финш — маленький ударный кратер в центральной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.

См. также 
 Аратинга Финша — птица семейства попугаевых.